Gedachteniskapel (Horst), een kapel in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Mijnwerkerskapel of Gedachteniskapel, een kapel in Terwinselen Nederlandse gemeente Landgraaf